Wolfgang Nowak ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Nowak (Jurist) (* 1943), deutscher Jurist und Politiker (SPD)
 Wolfgang Nowak (Politiker) (1944–2002), deutscher Politiker (CDU)